Реч кул може да представља:

 кул - стил џеза настао крајем четрдесетих у Америци
 кул - честа реч у жаргону (опуштено, доброг изгледа, пријатно...)
 Кул - измишљени лик Роберта Ервина Хауарда